Ромни — місто обласного підпорядкування у Сумській області.
 Ромни — село в Амурській області Росіі.
 Ромни — катер проекту 1415, належить до складу Військово-Морських Збройних Сил України.
 Ромни — одне з 10 основних локомотивних депо Південної залізниці, розташоване на однойменній станції.
 Ромни — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Ромни.